Ягановский сельсовет

Вологодская область 

 Ягановский сельсовет Череповецкого района

Пензенская область 

 Ягановский сельсовет Вадинского района